Бол — река в России, протекает по Архангельской области. Устье реки находится в 18 км по правому берегу реки Уктым. Длина реки составляет 11 км. Имеет одноимённый приток Бол.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вычегда от города Сыктывкар и до устья, речной подбассейн реки — Вычегда. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020200212103000023436.

Примечания 

Бассейн Уктыма
Реки Ленского района Архангельской области